M77 kan syfta på:

M77 (motorväg) – motorväg i Storbritannien
HMS Ulvön (M77) – svenskt minröjningsfartyg
Messier 77 – en spiralgalax